Дивин — многозначное понятие:

Населённые пункты 
 Дивин — агрогородок в Кобринском районе Брестской области Белоруссии.
 Дивин — село в общине Билеча Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
 Дивин — село и община в районе Лученец Банскобистрицкого края Словакии.
 Дивин — село в Брусиловском районе Житомирской области Украины.

Носители фамилии 
 Дивин, Алексей Андреевич (1912—1980) — русский и советский скульптор.
 Дивин, Кароль (1936—2022) — чехословацкий фигурист-одиночник.

Другое 
 Дивин — молдавский бренди.